BTK steht als Abkürzung für:

 Back To Keyboard, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #B
 Baku–Tiflis–Kars, eine Eisenbahn-Verbindung, die von der türkischen Stadt Kars über die georgischen Städte Achalkalaki und Tiflis in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku führt
 Batik Air, eine indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bild-Text-Kombination, Onlinewerbeform, siehe Werbebanner#Bild-Text-Kombinationen
 Bruton-Tyrosinkinase-Gen, dessen Ausfall das Bruton-Syndrom verursacht
 Bundestarifkommission, gewerkschaftliche Kommission zur Tarifpolitik und Verhandlungspartner in Tarifauseinandersetzungen
 Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Tierärztekammern e. V., seit 1994 umbenannt in Bundestierärztekammer, wurde 1954 unter dem Namen „Deutsche Tierärzteschaft“ gegründet
 Dennis Rader, den BTK-Serienmörder
 Kaiser-Fleetwings BTK, Torpedobomber, der 1944/45 für die United States Navy entwickelt wurde

btk steht als Abkürzung für:

 Berliner Technische Kunsthochschule, eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Gestaltung mit Standorten in Berlin, Hamburg und Iserlohn 

BTK